Lagarozoum är ett släkte av mossdjur. Lagarozoum ingår i familjen Aspidostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Lagarozoum